Crush:

 Crush - сьомий альбом гурту Bon Jovi.
 Crush - групи 2NE1 .
 Crush - третій альбом Венке Кнутсон.
 Crush - пісня австралійської драм-н-бейс-групи Pendulum.
 Crush - пісня німецького трансового діджея Пола ван Дайка.
 Crush - пісня Дженніфер Пейдж.
 Crush - відеогра в жанрі головоломки та платформера.
 Crush - газований напій.

Див. також 

 Crush 40 - японо-американська хард-рок-група.
 Crushed Butler - британська прото-панк/хард-рок-група.
 Crush 'Em - пісня американської хеві-метал-групи Megadeth.